Estacili Taure (en llatí Statilius Taurus) va ser un destacat general d'Octavi (August) i magistrat romà.

El seu nom apareix als Fasti com a cònsol sufecte l'any 37 aC, però els autors el mencionen per primer cop el 36 aC en la guerra contra Sext Pompeu a Sicília. Va dirigir la flota de Marc Antoni que va sortir de Tàrent i va fer un bon servei durant la guerra.

Després de la fugida de Pompeu, Taure va anar a Àfrica que va assegurar sense problemes per a Octavi. L'any 34 aC va rebre els honors del triomf pel seu èxit a Àfrica i el mateix any va acompanyar a Octavi a Dalmàcia, que el va deixar amb el comandament de l'exèrcit quan el futur emperador va tornar a Roma.

A la batalla d'Àccium l'any 31 aC va dirigir les forces de terra d'Octavi. L'any 30 aC quan August va ser cònsol, Taure va construir un amfiteatre de pedra a càrrec seu, que va inaugurar amb un gran espectacle de gladiadors. El poble, agraït, li va permetre que nomenés un dels pretors cada any. Aquest amfiteatre es va cremar quan hi va haver l'incendi de Roma en temps de Neró. L'any 29 aC va derrotar els càntabres, àsturs i vacceus.

Va ser nomenat cònsol l'any 26 aC. I l'any 16 aC quan August va anar a la Gàl·lia li va deixar el govern de Roma i Itàlia amb el títol de praefectus urbi. Un triumvir monetalis del mateix nom, del temps d'August, va ser segurament el mateix personatge.

Referències

Vegeu també 
 Tit Estacili Taure, cònsol l'any 11 
 Tit Estacili Sisenna Taure, cònsol l'any 16 
 Marc Estacili Taure, cònsol l'any 44 
 Estacili Taure Corví, cònsol l'any 45

Cònsols romans de la dècada del 30 aC
Militars romans de l'Imperi
Pretors del segle I aC
Triumvirs
Jutges de Roma
Militars de Roma
Polítics de Roma